Puțuri ist der Familienname folgender Personen:

 Ion Popescu-Puțuri (1906–1993), rumänischer Politiker (PMR, PCR), Historiker

Puțuri steht für:

 Puțuri (Dolj), ein Dorf im Kreis Dolj, Rumänien